

Населені пункти та їхні частини

 Ґронди — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Ґронди — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ґронди — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґронди — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Ґронди — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ґронди — село в гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ґронди — село в гміні Щутово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Малкіня-Ґурна Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Красносельц Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Ґронди — село в гміні Книшин Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґронди — село в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґронди — село в гміні Ожиш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґронди — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґронди — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґронди — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґронди — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Ґронди — частина села Ґродзтво в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґронди — частина села Хутче в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґронди — частина села Мокшиська в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґронди — частина села Бельча в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ґронди — частина села Хоровиці в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ґронди — частина села Хронув у гміні Новий Вісьнич Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ґронди — частина села Каменьчик у гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — частина села Домбрувкі в гміні Бежунь Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — частина села Румока в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — частина села Новіни в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґронди — частина села Єжове в гміні Єжове Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґронди — частина села Добринін у гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ґронди — частина села Скотники в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґронди — частина села Венґлевське-Голендри в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґронди — частина села Бабія в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґронди — колонія в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Ґронди — осада в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки